San José est le nom en espagnol de .

Culture et société

Marine 
 Le  est un galion espagnol lancé en 1696 et coulé en 1708.
 Le  est un  un navire de ligne de 114 canons en service dans l'Armada espagnole, lancé en 1783.

Monuments 
 L'Église de San José y Espíritu Santo est une église paroissiale de Cordoue (Andalousie, Espagne).

Sports 
 Le tournoi de tennis de San José se dispute chaque année à Berkeley (Californie, États-Unis).

Anthroponyme 
 Emilia de San José (1858-1893) est une religieuse vénézuélienne, vénérable catholique.
 Marcelina de San José (1874-1959) est une religieuse vénézuélienne, fondatrice, vénérable catholique.
 San José Luis (1913-1928), cristero, est un saint catholique.
 Julie Anne San Jose (1997- ) est une artiste philippine.

Toponyme

Argentine / Chili 
 San José, un volcan située en Argentine et au Chili ;

Argentine 
 San José, le chef-lieu du département de Fray Mamerto Esquiú ;
 San José, une ville de la province de Buenos Aires ;
 San José, une localité du département de Santa María (province de Catamarca)  ;
 San José, une localité du  de Coronel Suárez (province de Buenos Aires) ;
 San José, une localité du département de Guaymallén (province de Mendoza) ;
 San José del Rincón, une localité du Département La Capital ;
 le , au nord de la péninsule Valdés (anciennement connue sous le nom de péninsule de San José) ;

Belize 
 San José, une ville ;

Chili 
 la mine de San José, un gisement minier de la province de Copiapó, connu pour ses trente-trois mineurs emprisonnés au fond de la mine entre août et  (voir Accident minier de Copiapó) ;

Colombie 
 San José, une ville de la province de Caladas ;

Costa Rica 
 San José, la capitale du pays ;
 San José, un canton ;
 San José, une province ;
 San José, une ville de la province d'Alajuela ;

Espagne 
 San José (Almería), dans la province d'Almería ;
 San José (Baleares), sur l'île d'Ibiza ;
 San José (Moguer), dans la province de Huelva ;

États-Unis 
 San José, une ville de Californie ;
 San José, une ville de l'Illinois ;
 San José, une ville des Îles Mariannes du Nord ;

Guatemala 
 San José, une ville du département du Petén ;
 San José, une ville du département d'Escuintla ;
 Puerto San José, un port dans le département d'Escuintla ;

Honduras 
 San José, une municipalité du département de Choluteca ;
 San José, une municipalité du département de La Paz ;
 San José, une municipalité du département de Copán ;

Mexique 
 San José, une île de Basse-Californie du Sud ;

Panama 
 San José de David, ou plus simplement David, la capitale de la province de Chiriqui ; 
 , un  de la province de Los Santos ;
 , un  de la province de Panama Ouest ; 
 , un  de la province de Veraguas ; 
 , un  de la province de Veraguas ; 
 , un  de la province de Veraguas ;
 , une île située à l'est du pays ;
 , une localité du district de Donoso dans la province de Colon ;

Philippines 
 San Jose, une municipalité de la province d'Antique ;
 San Jose, une municipalité de la province de Batangas ;
 San Jose, une municipalité de la province des îles Dinagat ;
 San Jose, une municipalité de la province du Negros oriental ;
 San Jose, une municipalité de la province de Nueva Ecija ;
 San Jose, une municipalité de la province de Romblon ;
 San Jose, une municipalité de la province de Samar du Nord ;
 San Jose, une municipalité de la province de Tarlac ;

République dominicaine 
 San José de Ocoa, une des 32 provinces du pays.
 San José de Ocoa, le chef-lieu de la province du même nom.

Uruguay 
 San José, un département ;
 San José de Carrasco, une ville du département de Canelones ;
 San José de Mayo, une ville ;

Venezuela 
 San José, la capitale de la paroisse civile de San José de la municipalité de Jesús Enrique Lossada dans l'État de Zulia ;
 San José, la capitale de la paroisse civile de San José de Perijá de la municipalité de Machiques de Perijá dans l'État de Zulia ;
 San José, la capitale de la paroisse civile de San José del Sur de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida ;
 San José de Aerocuar, la chef-lieu de la municipalité d'Andrés Mata dans l'État de Sucre ;
 San José de Barlovento, le chef-lieu de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Miranda ;
 San José de Bolívar, le chef-lieu de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État de Táchira ;
 San José de Bongo, la capitale de la paroisse civile de Panapana de la municipalité de Heres de l'État de Bolívar ;
 San José de Bruzual, la capitale de la paroisse civile de Bruzual de la municipalité d'Urumaco dans l'État de Falcón ;
 San José de Cocodite, une localité de la paroisse civile de Pueblo Nuevo dans la municipalité de Falcón, dans l'État de Falcón ;
 San José de Guanipa,la chef-lieu de la municipalité de San José de Guanipa dans l'État d'Anzoátegui ;
 San José de Palmira, la capitale de la paroisse civile de Palmira de la municipalité de Julio César Salas dans l'État de Mérida ;
 San José de Saguaz, la capitale de la paroisse civile de San José de Saguaz de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa ;
 San José de Seque, la capitale de la paroisse civile de Seque de la municipalité de Buchivacoa dans l'État de Falcón ;
 San José de Tiznados, la capitale de la paroisse civile de San José de Tiznados de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San José de Unare, la capitale de la paroisse civile de San José de Unare, de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico ;

Subdivisions 
 San José, une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo ;
 San José, une des huit paroisses civiles de la municipalité de Tucupita dans l'État de Delta Amacuro ;
 San José, une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 San José, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo ;
 San José, une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Jesús Enrique Lossada dans l'État de Zulia ;
 San José, une des six paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Zulia ;
 San José, une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 San José de Aerocuar, une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Mata dans l'État de Sucre ;
 San José de Barlovento, une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Miranda ;
 San José de la Costa, une des deux paroisses civiles de la municipalité de Píritu dans l'État de Falcón ;
 San José de Guanipa, une des vingt-et-une municipalités de l'État d'Anzoátegui ;
 San José de la Montaña, une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Guanare dans l'État de Portuguesa ;
 San José de Perijá, une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Machiques de Perijá dans l'État de Zulia ;
 San José de Saguaz, une des six divisions territoriales et statistiques dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa ;
 San José del Sur, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida ;
 San José de Tiznados, une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San José de Unare, une des deux paroisses civiles de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico.

Homonymie de bateaux